Mark A. Wotton (né le  à Foxwarren, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2010-2011 : participe au Match des étoiles avec l'association de l'Est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || Blades de Saskatoon || LHOu ||51 ||2 ||3 ||5 ||31 ||7 ||1 ||1 ||2 ||15 
|-
|1990-1991 || Blades de Saskatoon || LHOu ||45 ||4 ||11 ||15 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1991-1992 || Blades de Saskatoon || LHOu ||64 ||11 ||25 ||36 ||92 ||21 ||2 ||6 ||8 ||22
|-
|1992-1993 || Blades de Saskatoon || LHOu ||71 ||15 ||51 ||66 ||90 ||9 ||6 ||5 ||11 ||18
|-
|1993-1994 || Blades de Saskatoon || LHOu ||65 ||12 ||34 ||46 ||108 ||16 ||3 ||12 ||15 ||32
|-
|1994-1995 || Crunch de Syracuse || LAH ||75 ||12 ||29 ||41 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Canucks de Vancouver || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1995-1996 || Crunch de Syracuse || LAH ||80 ||10 ||35 ||45 ||96 ||15 ||1 ||12 ||13 ||20
|-
|1996-1997 || Crunch de Syracuse || LAH ||27 ||2 ||8 ||10 ||25 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH ||36 ||3 ||6 ||9 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Crunch de Syracuse || LAH ||56 ||12 ||21 ||33 ||80 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|1997-1998 || Canucks de Vancouver || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Crunch de Suracuse || LAH ||72 ||4 ||31 ||35 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || K-Wings du Michigan || LIH ||70 ||3 ||7 ||10 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||63 ||2 ||2 ||4 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Stars de Dallas || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||57 ||9 ||18 ||27 ||68 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||69 ||8 ||26 ||34 ||68 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||23 ||1 ||3 ||4 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga ||50 ||3 ||3 ||6 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bears de Hershey || LAH ||69 ||7 ||19 ||26 ||58 ||14 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
|2006-2007 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||78 ||9 ||24 ||33 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||69 ||2 ||18 ||20 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||73 ||5 ||16 ||21 ||40 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||40 ||2 ||14 ||16 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||71 ||3 ||7 ||10 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-

| 43 ||3 ||6 ||9 ||25 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4

Notes et références 

Naissance en octobre 1973
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)